

Жінки 
 Яніна Длуська (1899—1932) — польська художниця, проектантка і декораторка.

Чоловіки 
 Еразм Длуський (1857—1923) — польський композитор, піаніст, педагог.
 Казимир Длуський (1855—1930) — польський лікар-пульмонолог, громадський і політичний діяч.
 Остап Длуський (1892—1964) — діяч польського і міжнародного робітничого руху, публіцист, редактор.
 Ян Ігнацій Длуський (1724 — ?) — камянецький римо-католицький єпископ помічник (1778—1795), єпископ (1778—?).
Польські прізвища